Sacred — серия компьютерных ролевых игр, действие которых разворачивается в фентезийном мире, называемом Анкарией. Первые две игры (Sacred и Sacred 2) разработаны компанией Ascaron Entertainment, а Sacred 3 была разработана Keen Games.

Sacred 

Игроку предстоит пройти через почти все земли Анкарии: сначала выполнить дипломатическую миссию, затем вмешаться в борьбу между Валором и ДеМордри, потом собрать нужные артефакты и затем сразиться с Шаддаром, который рассеял зло по всей Анкарии.

Sacred Underworld 

Аддон для первой части трилогии, добавляющий двух новых персонажей, новые предметы, а также расширяющий карту почти на треть своей территорией.

Действие разворачивается через небольшое время после окончания оригинальной игры. Вилью похищает субкари, и игроку предстоит сначала убить всех четырёх субкари по очереди, попутно помогая местным жителям, а потом и их предводителя, Андукара, который через насилие и зло управлял жителями Преисподней.

Sacred 2 

Действие разворачивается примерно за две тысячи лет до действий первой части. Игроку предстоит, в зависимости от стороны, бороться за тьму или свет, истреблять зло или добро в разных частях игры и либо подчинить, либо освободить Сердце Анкарии.

Ice and Blood 
Аддон, добавляющий в игру нового персонажа Дракомага, и расширяющий территорию Анкарии. Путешествие по этим территориям не является обязательным, хотя квесты, выполненные там, записываются в одиннадцатый акт.

Sacred Citadel 
                                                                                                                                                                                                      Действие происходит за 900 лет до третьей части.

Sacred 3 

Действие происходит спустя тысячу лет после действий первой части. Сюжет рассказывает о противоборстве героя злому Зейну Эшену, главе Эшенской Империи, направляющему все силы на розыск артефакта «Сердце Анкарии».

«Игры в играх» 
Данный раздел рассказывает о некоторых играх, в которые игрок может поиграть по ходу прохождения некоторых частей игр:

Sacred

 Юго-западнее Перекрёстка Фей расположена пещера, в которой игроку предстоит сыграть в игру Pac-Man: он должен ловить жёлтые шары, увеличивающие опыт, и остерегаться синих, наносящих повреждения.
 Если игрок побывал во всех городах маршрута и имеет при себе лошадь, в Маскарелле появляется квест «Пони-экспресс». Игрок должен в короткое время провезти товары по маршруту Маскарелль - Порто-Драко - Флорентина - Порто-Валлум - Уркенбург - Оазис Ахилл-Тар.

Sacred Underworld

 После выполнения пятиступенчатого квеста «Путь воина» (начало находится на юго-востоке Руин Гномов) в северо-западной части Леса Дриад открывается портал, по строению похожий на портал Sacred, а не Sacred Underworld. Игроку предстоит двигать платформу и отбивать шарик, с наградой в виде опыта за отбивание шарика, а если шар пропускается, он появляется вновь. Игра очень похожа на Pong и её продолжения.

Серии компьютерных игр